Selhofen steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Kehrsatz im Kanton Bern, Schweiz
 eine Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Hardheim im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg